George Edward ("Eddie") Pope (Greensboro, 24 december 1973) is een Amerikaans voormalig voetballer die onder contract stond bij DC United, MetroStars en Real Salt Lake. Pope nam met het Amerikaans olympisch elftal deel aan de Olympische Spelen in Atlanta, Verenigde Staten, waar de ploeg van bondscoach Bruce Arena strandde in de eerste ronde.

Statistieken

Erelijst

Met  Verenigde Staten

Met  D.C. United

Individueel

Zie ook
 Lijst van spelers van DC United
 Lijst van spelers van Red Bull New York
 Lijst van spelers van het Amerikaanse voetbalelftal

Externe link
  Profiel en statistieken van Eddie Pope op mlssoccer.com

Amerikaans voetballer
Amerikaans olympisch deelnemer